Луиза Чирико (; родилась 16 марта 1996 года в Морристауне, США) — американская теннисистка; победительница пяти турниров ITF (три — в одиночном разряде); полуфиналистка двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции, Уимблдон-2013); бывшая шестая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Луиза — одна из двух детей Кэрол и Джона Чирико; её брата зовут Ник.

Американка в теннисе с семи лет. Любимое покрытие — красный грунт, лучшие элементы игры — форхенд и скорость передвижения по корту.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (9)

Победы (3) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (6)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (6)

Победы (2)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США